Imię i nazwisko Sunil Kumar nosili lub noszą m.in.:
 Sunil Kumar (1956–2021) – indyjski historyk
 V. S. Sunil Kumar (ur. 1967) – indyjski polityk ze stanu Kerala
 Sunil Kumar (ur. 1984) – indyjski lekkoatleta, długodystansowiec
 Sunil Kumar (ur. 1999) – indyjski zapaśnik
 Sunil Kumar  – indyjski bokser